Furstenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy von Furstenberg (1931–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Hani Furstenberg (* 1979), israelisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Hillel Furstenberg (* 1935), israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Fürstenberg